Марија (Стара Загора, 13. јануар 1982) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Спомен}- (2000)
 -{Първа луна }- (2001)
 -{Истинска}- (2003)
 -{Мария}- (2004)
 -{Осъдена душа}- (2005)
 -{Единствен}- (2006)
 -{XIII}- (2012)
 -{The Best of Maria}- (2013)
 -{Твоите 100 лица}- (2015)

Спотови

Фолклорни спотови​

Тв верзије 

Рођени 1982.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи